Rascón puede referirse a:

Diversas aves gruiformes 
 el rascón común (Rallus aquaticus), 
 cualquier miembro de su género, Rallus;
 cualquier ave de los géneros Gallirallus, Lewinia y Dryolimnas;
 el rascón etíope;
 el rascón de Platen;
 el avesol africano también llamado el rascón buceador africano (Podica senegalensis);
 el el rascón de Cuba;
 el extinto rascón rojo.

Localidades 
 Rascón (Cantabria), localidad cántabra del municipio de Ampuero.